Ребекка Крескофф (; 1 февраля 1971 года) — американская актриса, получившая широкую известность благодаря роли Ленор в сериале «Жеребец».

Биография 

Её предки со стороны отца (Луис Кришкауцкий и Тилли Лернер) эмигрировали в Америку из Бельц Бессарабской губернии в 1905 году. Крескофф окончила Университет Пенсильвании прежде чем начать обучение в Университете Нью-Йорка, где она получила степень по изящным искусствам.

Карьера 

Снялась в гостевых ролях в нескольких известных телесериалах: «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Западное крыло», «Безумцы», «Отчаянные домохозяйки», «Ханна Монтана», «Правосудие», «Умерь свой энтузиазм» и других. Более крупные роли актриса исполнила в шоу «Практика», «Подруги», «Братья Джонас», «Пятерняшки», «С наилучшими пожеланиями из Таксона» и «Жеребец».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета